Скла́дочная улица — улица Москвы в Бутырском районе и районе Марьина Роща Северо-Восточного административного округа. Проходит от улицы Двинцев до Анненского проезда.

Название 
Первоначально — Филаретовская улица, по фамилии домовладельца XIX века. В 1922 году переименована по располагавшимся на этой улице складам.

Описание 
Складочная улица начинается вблизи платформы Станколит Алексеевской соединительной линии от проектируемого проезда № 2025 и проходит на север, являясь продолжением улицы Двинцев. Слева к ней примыкает Джазовая улица. Затем Складочная поворчаивает на восток, пересекает железнодорожные пути Рижского направления (перегон Москва-Рижская—Дмитровская) через подпутный проезд-тоннель. Слева примыкает Складочный тупик. Улица заканчивается на пересечении с Анненским проездом.

В начале улицы расположен железнодорожный переезд, который после закрытия переезда вблизи платформы Карачарово на шоссе Фрезер) стал единственным переездом через основной ход железной дороги в пределах МКАД. Впрочем, сама железная дорога на 2023 год не действует, ожидается включение этого участка в состав Киевско-Горьковского диаметра.

История 
В 1898 году на улице были построены корпуса Бутырского чугунолитейного и механического завода Густава Листа (архитекторы Струков и Поликарпов), получившего в советское время название завод «Борец».

В 1934 году на улице был построен чугунолитейный завод «Станколит», закрытый в 1998 году. В настоящее время бизнес-центр.

До 2010-х годов улица под железнодорожным мостом часто была затоплена и непроезжая для автомобилей.

Примечания

Ссылки 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ: Складочная улица